Инхенио ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Лас-Пальмас в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Гран-Канария. Занимает площадь 38,15 км². Население — 29640 человек (на 2010 год).

История 
Город основан в 1816 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Ingenio
 Fotos de Ingenio

Муниципалитеты Лас-Пальмаса